W Polsce
 Łobzów – wieś w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim, w gminie Wolbrom
 Łobzów – osada leśna w województwie zachodniopomorskim, w powiecie łobeskim, w gminie Węgorzyno
 Łobzów – obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy V Krowodrza
 Łobzów – dawna gromada

 Kraków Łobzów – przystanek kolejowy w krakowskim Łobzowie, w dzielnicy Krowodrza
 Fort piechoty rdzenia 8 „Łobzów” – jeden z fortów Twierdzy Kraków

Miejscowość na Białorusi
 Łobzów – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim.